All Over the World – brano di Ola Svensson
All Over the World – brano degli Electric Light Orchestra